Berlanga del Bierzo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berlanga del Bierzo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Berlanga del Bierzo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar